Hofkirche (iglesia de la corte en idioma alemán) puede referirse a:

Edificios

en Alemania 
 Hofkirche, en Dresde;
 Hofkirche, en Wurzburgo;
 Allerheiligen-Hofkirche, en la Residenz de Múnich;

en Austria 
 Hofkirche, en Innsbruck;

en Suiza 
 Hofkirche, en Lucerna - también denominada Iglesia de San Leodegardo.